Цецилия Васа (; ; * 6 ноември 1540, Стокхолм, † 27 януари 1627, Брюксел) от династията Васа, е принцеса на Швеция и чрез женитба маркграфиня на Баден-Родемахерн (1564 – 1575).

Биография 

Тя е дъщеря на крал Густав I Васа от Швеция (1496 – 1560) и втората му съпруга Маргарет Ериксдотер Лейонхуфхуд (1516 – 1551). Сестра е на кралете на Швеция Йохан III и Карл IX. Полусестра е на крал Ерик XIV. Първа братовчедка е на крал Сигизмунд III Васа.

Цецилия Васа се омъжва на 11 ноември 1564 г. в Стокхолм за маркграф Христоф II фон Баден-Родемахерн (* 26 февруари 1537, † 2 август 1575), който служи като оберст в шведската войска. Тя е обвинена в конспирация и трябва да напуснат Швеция. През 1565 г. те отиват в Лондон, където са приети с почести от кралица Елизабет I. Там той прави задължения и се връща в края на 1566 г., а бременната Цецилия остава в Лондон. Тя ражда през 1567 г. престолонаследника Едуард Фортунат, а кралица Елизабет I му става кръстница. През лятото 1571 г. тя се връща отново в Швеция.

В началото на 1572 г. нейният съпруг Христоф се връща отново в Германия и до смъртта си през 1575 г. не се среща с Цецилия. Тя продължава борбата за нейното наследство и има проблеми с брат си крал Йохан.

Като графиня фон Арбога Цецилия поддържала и пиратски флот. След смъртта на нейния съпруг Христоф II тя става през 1575 г. католичка.

Цецилия Васа умира на 27 януари 1627 г. на 86 години в Брюксел.

Деца 
Цецилия Васа и маркграф Христоф II фон Баден-Родемахерн имат децата:
 Едуард Фортунат (1565 –1600), маркграф на Баден-Родемахерн и след това на Баден-Баден
 Христоф Густав (1566 – –1609)
 Филип III (1567 – 1620), маркграф на Баден-Родемахерн
 Карл (1569 – 1590)
 Бернхард (1570 – 1571)
 Йохан Карл (1572 – 1599), Малтийски рицар

Цецилия ражда през 1579 г. от извънбрачна връзка с испанския дипломат Франциско де Ерасо една дъщеря, Каритас (1579 – 1629).

Литература 
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden (Google-Books), Carlsruhe 1769, III., S. 267 – 282
 Karl Brunner: Cäcilia Wasa, Markgräfin von Baden Rodemachern. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 54 (NF 15, 1900), S. 15 ff., Internet Archive

 Исторически роман
 L. Gräfin von Robiano: Gustav Wasa. 2. Band, Jena 1868, S. 289 – 305 (Google books)

Външни препратки 

 Cäcilia, Women in Power
 Cäcilia , The Ambassadors of St. Peter Guilde
 Cäcilie of Sweden, Genealogics.org

Източници 

Маркграфове на Баден
Династия Васа
Бадени
Церинги
Родени в Стокхолм
Родени през 1540 година
Починали през 1627 година
Жени